Масвинго () — город на юго-востоке центральной части Зимбабве, административный центр провинции Масвинго.

География 
Расположен в северной части провинции, на берегу реки Мучеке, недалеко от озера Мутирикве. Абсолютная высота — 1063 метра над уровнем моря. Примерно в 28 км от города находятся руины Большого Зимбабве.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 72 527 человек. Представлено преимущественно народом шона.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Кернен, Германия
  Мидлсбро, Великобритания

Примечания 

Города Зимбабве